ТСЭ — многозначная аббревиатура:
 ТСЭ — Техснабэкспорт
 ТСЭ — Таджикская советская энциклопедия
 ТСЭ — Туркменская советская энциклопедия
 ТСЭ — Тихоокеанская сейсмическая экспедиция
 ТСЭ — термостат суховоздушный электрический
 ТСЭ — Техническая советская энциклопедия
 ТСЭ — техническое средство электросвязи

См. также 
  — аббревиатура латиницей